Un cow-boy ou cowboy est un garçon de ferme s'occupant du bétail bovin dans l'Ouest des États-Unis.

Cowboy peut également faire référence à :

Cinéma 
 Cowboy, titre original du film américain Cow-boy de Delmer Daves (1958) ;
 Cowboy, un court-métrage documentaire de Michael Ahnemann (1966) ;
 Cowboy, un court-métrage documentaire canadien de Darold Black (1985) ;
 Cowboy, un court-métrage français de Pierre Yves Clouin (1998) ;
 Cowboy, un court-métrage humoristique canadien de Kryshan Randel (2005) ;
 Cowboy, une comédie belge de Benoît Mariage (2007) ;

 Le Cowboy, film français de Georges Lautner (1984) ;

 Les Cowboys, un film américain de Mark Rydell (1972) ;
 Les Cowboys, un film français de Thomas Bidegain (2015).

Télévision 
 Cowboy, un téléfilm américain de Jerry Jameson (1983).

Musique 
 Cowboy, un album du groupe britannique Erasure sorti en 1997.

Sport 
Clubs
Plusieurs clubs de sport ont pour nom Cowboys :
 Les Cowboys de Calgary, une franchise de hockey sur glace de Calgary dans l'Alberta au Canada ;
 Les Cowboys de Dallas, une franchise de football américain de la National Football League basée à Dallas ;
 Les Cowboys du Wyoming, un club omnisports universitaire de l'Université du Wyoming basé à Laramie (Wyoming) ;
 Les Cowboys d'Oklahoma State, un club omnisports universitaire de l'Université d'État de l'Oklahoma basé à Stillwater (Oklahoma) ;
 Les Cowboys de Munich, un club allemand de football américain basé à Munich ;
 Les North Queensland Cowboys, une équipe australienne de rugby à XIII basée à Townsville.

Sportifs
 "Ace Cowboy" Bob Orton ou "Cowboy" Bob Orton, les noms de ring du catcheur américain Bob Orton, Jr.

Lieux 

 Le Cowboy Rock Shelter Site, site archéologique américain du comté de Wayne, dans l'Utah, inscrit au Registre national des lieux historiques.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de titre